Ораниенба́умский проспект — проспект в городе Ломоносове Петродворцового района Санкт-Петербурга. Проходит от Богумиловской улицы до Кольцевой автомобильной дороги.

История 
Проспект назван Ораниенбаумским в 1980 году в память об историческом названии города Ломоносова.

Изначально проходил только до Полигонного переулка. 2 августа 2011 года открыто продолжение проспекта до кольцевой автодороги. Юридически этот участок был включён в состав Ораниенбаумского проспекта 30 января 2013 года.

Участок от Богумиловской до Александровской улицы представляет собой разбитую грунтовку, по которому движение практически не осуществляется. Возле Швейцарской улицы Ораниенбаумский проспект сужается с четырёх до двух полос и обходит территорию складов горючесмазочных материалов Минобороны (Александровская улица, 50). Генеральным планом Санкт-Петербурга этот участок предполагается выпрямить.

Перекрёстки 
 Александровская улица
 Профсоюзная улица
 Красноармейская улица
 Швейцарская улица
 улица Федюнинского
 Полигонный переулок
 Студенецкий переулок

Транспорт 
 Автобусы Ломоносова:
 3ал (Ломоносов, Ораниенбаумский проспект — Ломоносов, вокзал)
 3л (Ломоносов, вокзал — Ломоносов, вокзал)
 7л (Ломоносов, вокзал — Ломоносов, вокзал)
 Автобусы Санкт-Петербурга:
 К-300 (станция метро Автово — Ломоносов, вокзал)
 К-343 (станция метро Проспект Ветеранов — Ломоносов, вокзал)
 К-424а (станция метро Автово — Ломоносов, вокзал)

Примечания

Литература